Парта () — село в Сербии, в общине Вршац, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 444 жителя (по переписи населения 1991 года — 518 жителей).

Демография 
В селе Парта, по переписи 2002 года проживали 357 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 41,7 лет (41,0 года у мужчин и 42,3 года у женщин). В селе есть 138 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,22.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины